est un genre de ptérosaures ptérodactyloïdes de la famille des Azhdarchidae qui ont vécu dans l'Ouest du Texas durant au Crétacé supérieur (Maastrichtien). Une seule espèce est connue, Wellnhopterus brevirostris.

Systématique 
Le genre Wellnhopterus et l'espèce Wellnhopterus brevirostris ont été décrits en 2021 par  et  (1921-2013), ce dernier à titre posthume.

Découverte et description 
L'holotype, TMM 42489-2 (constitué d'un crâne partiel avec des mandibules, des vertèbres cervicales et quelques autres os), a été trouvé dans la formation Javelina du parc national de Big Bend dans l'Ouest du Texas en 1986. Wellnhofer (1991) considérait ce spécimen comme une espèce distincte potentielle de Quetzalcoatlus, mais Kellner & Langston (1996) ont noté que le TMM 42489-2 différait des spécimens crâniens de Quetzalcoatlus en ce qu'il avait un museau et un cou plus courts tout en venant de la partie inférieure de la formation Javelina. Kellner (2004), suivi de Martill & Naish (2006), considéraient que ce spécimen était étroitement lié à Tupuxuara, mais Andres & Myers (2012) ont récupéré TMM 42489-2 en tant qu'azhdarchid plutôt qu'en tant que parent de Tupuxuara. TMM 42489-2 a finalement été nommé en tant que nouveau genre et espèce, Wellnhopterus brevirostris, par Brian Andres et Wann Langston Jr. (2021). Campos (sous presse) a nommé indépendamment le même spécimen que Javelinadactylus sagebieli, mais a favorisé l'interprétation de ce taxon comme un thalassodromide par Martill & Naish (2006).

Étymologie 
Le nom générique, Wellnhopterus, a été choisi en l'honneur du paléontologue allemand Peter Wellnhofer (1936-), grand spécialiste des ptérosaures. Le nom de genre Wellnhoferia étant déjà occupé, l'équipe a combiné le patronyme de Peter Wellnhofer avec une dérivation du suffixe grec ancien , pteron, « aile », largement utilisé pour les ptérosaures.

Son épithète spécifique, du latin , « court », et , « bec », fait référence à sa morphologie.

Publication originale

Articles connexes 
 Ptérosaures
 Quetzalcoatlus

Liens externes

Notes et références 

Azhdarchidae
Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Ptérosaure du Crétacé supérieur
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 2021
Taxon fossile non connu en Paleobiology Database